Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2010 () проводился с 16 по 24 января 2010 года в городе Сорель-Трэси (провинция Квебек) на аренах Colisée Cardin и Club Curling Aurèle-Racine среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 59-й раз для юниоров-мужчин, в 38-й раз для юниоров-женщин, в 5-й раз в провинции Квебек и впервые в Сорель-Трэси.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в марте 2010 в городе Флимс (Швейцария).

В мужском и женском турнире принимало участие по 13 команд, представляющих провинции и территории Канады.

В мужском турнире чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Jake Walker в 1-й раз стал чемпионом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Манитоба (скип Alex Forrest). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Саскачеван (скип Брэйден Москови).

В женском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (скип Рэйчел Хоман стала чемпионом в 1-й раз и как скип, и как игрок), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Дайлин Сивертсон). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северное Онтарио (скип Кендра Лилли).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в полуфинал плей-офф

Тай-брейки 
Сначала встречаются команды Британской Колумбии и Альберты, победитель встречается с командой Саскачевана (на групповом этапе выигравшей у двух других команд).

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars Teams)

По лучшим результатам качества бросков (в процентах) на групповом этапе (Round Robin) на каждой позиции определяется по две команды «всех звёзд» (одна пара команд для мужчин, вторая пара команд — для женщин).

 Приз за спортивное мастерство (Ken Watson Sportsmanship Awards)

По результатам голосования игроков определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Kelly Knapp ()
 Среди женщин: Tara O’Brien ()

 Приз лучшему тренеру (ASHAM National Coaching Awards)

По результатам голосования тренеров-участников чемпионата определяются два тренера — среди тренеров мужских команд и тренеров женских команд.
 Среди тренеров мужских команд: Питер Галлант ()
 Среди тренеров женских команд: Allan Menzies ()

 Joan Mead Legacy Awards

По результатам голосования officials выбираются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Landon Bucholz, Bryce Bucholz ()
 Среди женщин: Michelle McQuaid ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2010
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2010
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2010

Спорт в Канаде в 2010 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Квебеке
Январь 2010 года